Jean-Daniel Raulet (* 24. März 1946) ist ein ehemaliger französischer Automobilrennfahrer.

Karriere 

Jean-Daniel Raulet begann seine Karriere Anfang der 1970er-Jahre im Tourenwagensport. 1974 kam er beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps gleich dreimal in die Wertung. Auf einem Datsun Cherry 120A wurde er als Fahrer von drei Teams, 24., 26. und 28. in der Gesamtwertung. Auch 1975 und 1976 war er in Spa am Start; 1976 am Steuer eines Fiat 128. Im selben Jahr bestritt er auch eine komplette Saison in der französischen Formel-Renault-Meisterschaft, die er als Dritter der Gesamtwertung beendete.

1977 wurde er Werksfahrer bei Welter Racing und bestritt für das kleine französische Sportwagenteam von Gérard Welter bis Ende der 1980er-Jahre fast alle Rennen für die das Team gemeldet hatte. Von 1977 bis 1991 war er vierzehnmal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start, davon dreizehnmal für Welter Racing. Seine beste Platzierung war der elfte Gesamtrang 1980, als er gemeinsam mit Max Mamers Elfter in der Gesamtwertung wurde. Sein bestes Resultat in der Sportwagen-Weltmeisterschaft war der sechste Gesamtrang beim 1000-km-Rennen von Monza 1982, den er gemeinsam mit Roger Dorchy und Guy Fréquelin auf einem WM P82 einfuhr.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Jean-Daniel Raulet bei Racing Sports Cars

Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Rennfahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1946
Mann
Sportwagen-WM-Rennfahrer